Kanton Épernay-1, een kanton van het Franse departement Marne
 Kanton Épernay-2, een kanton van het Franse departement Marne